Эвинос — греческий топоним. Может означать:

 Эвинос — река.
 Эвинос (водохранилище) — водохранилище.